Con il termine misericordia ci si può riferire a:
Misericordia – sentimento generato dalla compassione per la miseria altrui (morale o spirituale);

Confraternite 
Misericordia – nome di numerose confraternite e arciconfraternite cattoliche dedite all'assistenza dei "bisognosi"
Venerabile Confraternita della Misericordia di Rifredi
Misericordia di Firenze – confraternita che si occupa del trasporto dei malati fondata a Firenze nel XIII secolo da San Pietro martire.

Letteratura 
Misericordia (Misericordia) – romanzo dello scrittore spagnolo Benito Pérez Galdós pubblicato nel 1897

Geografia 

 Misericórdia – freguesia di Lisbona

Altro 
Misericordia (conosciuta anche col nome di Trafiere) – daga simile ad un pugnale usata, specialmente dal Quattrocento al Seicento, per finire l'avversario ferito;
Misericordia – piccola mensola apposta sul retro degli stalli, i sedili ribaltabili di un coro. La misericordia che consente al corista di appoggiarvi in parte i glutei durante le lunghe liturgie cantate, attenuando così lo sforzo dovuto al protrarsi della postura eretta (in maniera misericordiosa, da cui il nome);